Bagoas ist der Name folgender Personen:

 Bagoas († 336 v. Chr.), Hofminister und Königsmacher im Großpersischen Reich
 Bagoas (Statthalter), persischer Statthalter von Judäa
 Bagoas (Günstling) († nach 324 v. Chr.), Tänzer und Günstling am persischen Königshof 

Bagoas ist ein Synonym für einen Eunuchen, siehe Eunuch #Bekannte Eunuchen.